Biolo ima više značenja:
 Biolo, Padova
 Biolo, Sondrio